José Luis Verdegay Galdeano es Licenciado en Matemáticas y Doctor en Ciencias por la Universidad de Granada, donde es Catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial desde 1990 y dirige el Grupo de Investigación sobre | Modelos de Decisión y Optimización (MODO).

Entre los cargos que ha desempeñado destacan:

 Secretario del Instituto de Desarrollo Regional y Secretario y Director del Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada.
 Asesor del área de Tecnologías Inteligentes del Programa de Articulación Ciencia, Tecnología e Industria (PACTI) del II Plan Nacional de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia.
 Presidente (fundador) de la Asociación Española de Tecnologías y Lógica Fuzzy (FLAT).
 Director de Relaciones con Países no Europeos y Vicerrector para las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Universidad de Granada.
 Colaborador externo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) desde su creación.
 Director Regional de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP).

Ha sido Investigador Principal en numerosos proyectos de investigación, docencia e innovación y transferencia regionales, nacionales e internacionales subvencionados con fondos públicos.

Es editor del International Journal Fuzzy Sets and Systems y miembro, entre otros, de los Comités Editoriales de las revistas International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems (IJUFKS), Fuzzy Optimization and Decision Making, Iranian Journal of Fuzzy Systems, Control and Cybernetics, Memetic Computing y Suma de Negocios 

Ha dirigido 22 tesis doctorales, es editor, coeditor o autor de 29 libros sobre temas de su especialidad y ha publicado más de 400 artículos científicos en revistas, conferencias y libros de su campo de interés.

José Luis Verdegay es Investigador Distinguido del Instituto Internacional de Investigaciones en Inteligencia Artificial de la Universidad de Estudios Internacionales de Hebei (República Popular China) y tiene la categoría docente especial de Profesor Invitado de la Universidad Tecnológica de la Habana, de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas y de la Universidad de Holguín, todas de Cuba. También es Huésped Distinguido de la Universidad Nacional de Trujillo (Perú), "fellow" de la International Fuzzy Systems Association (IFSA), "IEEE Senior Member" y Miembro de Honor de la Academia de Matemáticas y Computación de Cuba.

Enlaces externos 
 Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, Universidad de Granada
 Información de José Luis Verdegay Galdeano como miembro del Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, Universidad de Granada
 Información sobre las publicaciones de José Luis Verdegay

Referencias 

Matemáticos de España del siglo XX
Matemáticos de España del siglo XXI
Catedráticos de la Universidad de Granada